UEFA Women's Champions League slutspil 2016-17 startede den 5. oktober 2016 og slutter den 1. juni 2017 med finalen på Cardiff City Stadium i Cardiff, Wales, hvor vinderen af UEFA Women's Champions League 2016-17 findes. I alt 32 hold konkurrerer i knockoutfasen.

Kvalificerede hold

Overblik

{{#invoke:RoundN|main|columns=5
|final_RDs_excluded=
|RD1=Sekstendedelsfinaler
|RD2=Ottendedelsfinaler
|RD3=Kvartfinaler
|RD4=Semifinaler
|RD5=Finale
|3rdplace=no
|score-boxes=2 + sum|score-width=15
|style=font-size:80%

|| Medyk Konin|4|2| Brescia (u)|3|3
|| Athletic Club|2|1| Fortuna Hjørring |1|3
|| Manchester City|2|4| Zvezda Perm|0|0
|| St. Pölten-Spratzern|0|2| Brøndby|2|2
|| Eskilstuna United DFF|1|2| Glasgow City|0|1
|| Chelsea|0|1| Wolfsburg|3|1
|| Avaldsnes IL|2|0| Lyon|5|5
|| Sturm Graz|0|0| Zürich|6|3
|| Apollon Limassol|1|2| Slavia Prag|1|3
|| Breiðablik|0|0| Rosengård|1|0
|| FC Minsk|0|1| FC Barcelona|3|2
|| Twente|2|3| Sparta Prag|0|1
|| Hibernian|0|1| Bayern München|6|4
|| SFK 2000|0|1| Rossijanka|0|2
|| BIIK Kazygurt|3|1| AGSM Verona|1|1
|| Lillestrøm SK|3|1| Paris Saint-Germain|1|4

|| Brescia |0|1| Fortuna Hjørring |1|3
|| Manchester City |1|1| Brøndby |0|1
|| Eskilstuna United DFF |1|0| Wolfsburg |5|3
|| Lyon |8|9| Zürich |0|0
|| Slavia Prag |1|0| Rosengård |3|3
|| FC Barcelona|1|4| Twente|0|0
|| Bayern München |4|4| Rossijanka |0|0
|| BIIK Kazygurt|0|1| Paris Saint-Germain|3|4

|| Fortuna Hjørring |0|0| Manchester City |1|1
|| Wolfsburg |0|1| Lyon |2|0
|| Rosengård |0|0| FC Barcelona |1|2
|| Bayern München |1|0| Paris Saint-Germain |0|4

|| Manchester City|1|1| Lyon|3|0
|| FC Barcelona|1|0| Paris Saint-Germain|3|2

|| Lyon '|0|| Paris Saint-Germain|0|
}}

 Sektendedelsfinaler 

De første af de dobbelte kampe blev spillet den 5. og 6. oktober, returkampene blev spillet den 12. og 13. oktober 2016.

|}

KampeZürich vandt 9–0 sammenlagt.Rosengård vandt 1–0 sammenlagt.Paris Saint-Germain vandt 5–4 sammenlagt.Lyon vandt 10–2 sammenlagt.Eskilstuna United DFF vandt 3–1 sammenlagt.Rossiyanka vandt 2–1 sammenlagt.Wolfsburg vandt 4–1 sammenlagt.Twente vandt 5–1 sammenlagt.Slavia Prag vandt 4–3 sammenlagt.Fortuna Hjørring vandt 4–3 sammenlagt.FC Barcelona vandt 5–1 sammenlagt.6–6 sammenlagt. Brescia vandt på udebanemål.Manchester City vandt 6–0 sammenlagt.BIIK Kazygurt vandt 4–2 sammenlagt.Bayern München vandt 10–1 sammenlagt.Brøndby vandt 4–2 sammenlagt. Ottendedelsfinaler 
Lodtrækningen for ottendedelsfinalerne blev afholdt den 17. oktober 2016. De første kampe blev spillet den 9. og 10. november, og returkampene blev spillet den 16. og 17. november 2016.

Oversigt

De første kampe blev spillet 9. og 10. november, returkampene blev spillet den 12. og 13. oktober 2016.

|}

Noter

KampeParis Saint-Germain vandt 7–1 sammenlagt.Barcelona vandt 5–0 sammenlagt.Rosengård vandt 6–1 sammenlagt.Manchester City vandt 2–1 sammenlagt.Fortuna Hjørring vandt 4–1 sammenlagt.Lyon vandt 17–0 sammenlagt.Wolfsburg vandt 8–1 sammenlagt.Bayern München vandt 8–0 sammenlagt.Kvartfinaler
Lodtrækningen til kvartfinalerne og semifinalerne blev afholdt den 25. november 2016.

Oversigt

De første kampe blev spillet den 22. og 23. marts, og returkampene blev spillet den 29. og 30. marts 2017

|}

KampeManchester City vandt 2–0 sammenlagt.FC Barcelona vandt 3–0 sammenlagt.Lyon vandt 2–1 sammenlagt.Paris Saint-Germain vandt 4–1 sammenlagt.Semifinaler

De første kampe i semifinalerne blev spillet den 22. og 23. april, og returkampene spilles den 29. og 30. april 2017.

|}

KampeParis Saint-Germain vandt 5–1 sammenlagt.Lyon vandt 3–2 sammenlagt.''

Finale

Lyon vandt finalen mod Paris Saint-Germain 7-6 på straffespark. Den blev spillet den 1. juni 2017 i Cardiff City Stadium i Cardiff, Wales. "Hjemmeholdet" blev (af administrative årsager) afgjort ved en ekstra lodtrækning, som blev afholdt efter lodtrækningerne til kvartfinalerne og semifinalerne.

Referencer 

UEFA Women's Champions League 2016-17